On Fire (Lloyd Banks)
On Fire (Lil Wayne)